Шу́тов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Шутов, Анатолий Александрович (1947—2013) — советский и российский театральный актёр и режиссёр.
 
 Шутов, Вадим Евгеньевич (род. 1939) — русский учёный в области транспорта и хранения нефти и газа.
 Шутов, Валерий Агафангелович (1929—2013) — советский и российский организатор производства, генеральный директор Ижевского радиозавода в 1978—1992 годах.

 
 Шутов, Гавриил Софронович (1743—?) — русский поэт, переводчик, преподаватель пиитики.
 Шутов, Евгений Ефимович (1926—1995) — советский и российский актёр театра и кино.
 
 Шутов, Никита Егорович (1912—1961) — полный кавалер ордена Славы.
 Шутов, Олег Вячеславович (род. 1988) — украинский футболист.
 
 Шутов, Семён Иванович (1911—1983) — Герой Советского Союза.
 Шутов, Сергей Алексеевич (род. 1955) — российский художник.
 Шутов, Степан Фёдорович (1902—1963) — дважды Герой Советского Союза.
 Шутов, Фёдор Андреевич (род. 1986) — российский бегун-марафонец.
 Шутов, Юрий Титович (1946—2014) — российский политический деятель, писатель.



Топоним 
 Шутов () — район города Росток.

Примечания